Порин может означать:
 Порин — опера Ватрослава Лисинского
 Порины — трансмембранные белки (каналы) бактерий и архей, также имеются в наружной мембране митохондрий и хлоропластов